«Католи́цька ієра́рхія» () — латинська 7-томна праця, присвячена історії й ієрархії Католицької церкви ХІІ–ХХ століть. Містить списки усіх пап, кардиналів, архієпископів і єпископів світу від 1192 по 1846 роки. Інформація викладена в абетковому порядку, за діоцезіями, у хронологічному порядку. У примітках до імені кожного єпископа вказані короткі хронологічні довідки. Один із фундаментальних довідників про католицьке вище духовенство. Започаткована німецьким істориком-францисканцем Конрадом Ойбелєм як «Католицька ієрархія середніх віків», що вийшла у 1898—1910 роках у Мюнстері, у 3 томах. Продовжена його послідовниками у додаткових 4-х томаїх як «Католицька ієрархія середніх і нових віків».

Назва
 Католицька ієрархія () — коротка назва.
 Католицька ієрархія середніх віків () — назва перших 3-х томів.
 Католицька ієрархія середніх і нових віків () — назва подальших томів.

Томи 
 Hierarchia catholica medii aevi… Vol. I (1198-1431) 
 Hierarchia catholica medii aevi… Vol. II (1431-1503)  
 Hierarchia catholica medii aevi… Vol. III (1503-1592)  
 Hierarchia catholica medii et recentioris aevi… Vol. IV (1592-1667) 
 Hierarchia catholica medii et recentioris aevi… Vol. V (1667-1730) 
 Hierarchia catholica medii et recentioris aevi… Vol. VI (1730-1799) 
 Hierarchia catholica medii et recentioris aevi… Vol. VII (1800-1846)

Видання 
 Hierarchia catholica medii aevi: sive Summorum pontificum, S.R.E. cardinalium, ecclesiarum antistitum series ab anno 1198 usque ad annum 1431 perducta e documentis tabularii praesertim Vaticani collecta, digesta, edita per Conradum Eubel. Monasterii: Sumptibus et typis librariae Regensbergianae, 1898. [Vol. 1. (1198—1431)].
 Hierarchia catholica medii aevi: sive Summorum pontificum, S.R.E. cardinalium, ecclesiarum antistitum series ab anno 1431 usque ad annum 1503 perducta e documentis tabularii praesertim Vaticani collecta, digesta, edita per Conradum Eubel. Monasterii: Sumptibus et typis librariae Regensbergianae, 1901 . Vol. 2. (1431—1503).
 Hierarchia catholica medii aevi: sive Summorum pontificum, S.R.E. cardinalium, ecclesiarum antistitum series. Volumen tertium saeculum XVI ab anno 1503 complectens quod cum Societatis Goerresianae subsidio inchoavit Guilelmus van Gulik, presbyter monasteriensis ... absolvit Conradus Eubel Monasterii: Sumptibus et typis librariae Regensbergianae, 1910 . Vol. 3. (1503—1592).

Перевидання 
 Hierarchia catholica medii aevi: sive Summorum pontificum, S.R.E. cardinalium, ecclesiarum antistitum series ab anno 1198 usque ad annum 1431 perducta e documentis tabularii praesertim Vaticani collecta, digesta, edita per Conradum Eubel. Monasterii: Sumptibus et typis librariae Regensbergianae, 1913. (2-ге видання)
 Eubel, Conradus; Gulik, Guglielmus van. Hierarchia catholica medii et recentioris aevi. Volumen III (1503-1592). Münich: Sumptibus et Typis Librariae Regensbergianae, 1935.
 Eubel, Conradus; Gulik, Guglielmus van. Hierarchia catholica medii et recentioris aevi. Volumen III (1503-1592). Padua: Il Messagero di S. Antonio, 1935.

Джерела

Посилання 

Історія християнства
Католицька церква
Латинська література
Книги
Довідники